Seven Ways to Scream Your Name третій EP валійської пост-хардкор-групи Funeral for a Friend, який був випущений 21 жовтня 2003 року.

Треклист 
 10:45 Amsterdam Conversations - 3:46
 Red Is the New Black - 5:14
 The Art of American Football - 2:33
 The Getaway Plan - 4:22
 This Year's Most Open Heartbreak - 2:49
 Kiss and Make Up - 3:59
 Escape Artists Never Die - 5:27

Джерела 
 Seven Ways to Scream Your Name  allmusic
 Seven Ways to Scream Your Name  last.fm

Альбоми британських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Альбоми Funeral for a Friend